

Patronyme
 Michael Paraire, (1976- ), est un philosophe et éditeur français.
 Richard Paraire, (1869-1935), fut un peintre et photographe français.

Toponyme
 Paraire est un quartier de Rodez, situé dans le quartier Sud de la ville.
 La chapelle Paraire est une chapelle située dans le quartier de Paraire, à Rodez, dans l'Aveyron

Homonymie
Homonymie de patronyme